Красные колобусы () — род приматов семейства Мартышковых. Ранее они причислялись к роду Procolobus, который сейчас считается монотипичным.

Представители этого рода найдены в Западной, Центральной и Восточной Африке. Большинство видов обитают в джунглях, кроме вида Piliocolobus kirkii. Численность красных колобусов снижается из-за агрессивной охоты на них шимпанзе. Все виды этого рода, кроме Piliocolobus foai имеют охранный статус МСОП «В опасности» или «В критической опасности».

Виды

Примечания

Литература 
 
 

Мартышковые
Млекопитающие Африки